Владимир Васильевич Михайлов:
 Михайлов, Владимир Васильевич (род. 1942) — российский политик, мэр Кемерово (1992—2013).
 Михайлов, Владимир Васильевич (1832—1895) — педагог, литератор.